Let It Go bezeichnet die folgenden musikalischen Werke:

 Let It Go (The-Clarks-Album), ein Album von The Clarks aus dem Jahr 2000
 Let It Go (Galactic Cowboys-Album), ein Album von Galactic Cowboys aus dem Jahr 2000
 Let It Go (Stanley Turrentine-Album), ein Album von Stanley Turrentine aus dem Jahr 1966
 Let It Go (State Radio-Album), ein Album von State Radio aus dem Jahr 2009
 Let It Go (Tim McGraw-Album), ein Album von Tim McGraw aus dem Jahr 2007
 Let It Go (Will Young-Album), ein Album von Will Young aus dem Jahr 2008
 Let It Go (Bill Burr-Album), ein Comedy-Album von Bill Burr aus dem Jahr 2010
 Let It Go (EP), eine EP von Heo Young Saeng aus dem Jahr 2011
 Let It Go (Devlin-Lied), ein Lied von Devlin feat. Labrinth aus dem Jahr 2010
 Let It Go (Disney-Lied), ein Oscar-prämiertes Lied des Ehepaares Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez aus dem Animationsfilm Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (2013)